Najbolji rukometaš svih vremena po izboru IHF je Ivano Balić, a Svetlana Kitić je proglašena najboljom u ženskoj konkurenciji. Slijede popisi nagrađenih igrača po godinama.

Muška konkurencija

Ženska konkurencija 

Rukomet
Športske nagrade